Антоньев (Антоньева) — русская фамилия.

Известные носители 
 Антоньев, Валентин Андреевич (1877—1962) — священнослужитель Сиднейской и Австралийско-Новозеландской епархии Русской православной церкви заграницей, протопресвитер.

Известные носительницы 
 Антоньева, Анна Петровна (род. 1961) — украинский политик, лидер Демократической партии Украины.

См. также